Deeside Railway steht für

 Deeside Line eine 1966 stillgelegte Bahnstrecke in Schottland
 Royal Deeside Railway, eine Museumsbahn in Schottland